Rosa Albach-Retty (1874-1980), comédienne autrichienne, grand-mère de l'actrice Romy Schneider ;
 Rosemarie Magdalena Albach (1938-1982), mieux connue en tant que Romy Schneider,  actrice germano-française ;
 Wolf Albach-Retty (1938-1982), acteur autrichien et père de la comédienne Romy Schneider.

Patronyme austro-bavarois